Ван дер Хейден () — нидерландская фамилия. 

 Известные носители 
 Ван дер Хейден, Деннис (род. 1996) — нидерландский футболист, нападающий.
 Ван дер Хейден, Якоб (род. 1572 или 1573 — ум. 1536 или 1645) — фламандский гравёр, издатель, скульптор и художник.
 Ван дер Хейден, Петер (род. 1976) — бельгийский футболист.
 Ван дер Хейден, Питер (Петрус а Мерика, ок. 1530 — после 1572) — фламандский гравёр.
 Ван дер Хейден, Эверт (1900—1959) — нидерландский футболист.
 Ван дер Хейден, Ян (1637—1712) — нидерландский художник эпохи барокко и изобретатель.
 Ван дер Хейден, Ян-Ари (род. 1988) — нидерландский футболист. См. также 
 
 Вандерхейден, Джейсон — главный мастер-чиф-петти-офицер Береговой охраны США (с 2018).